Zwygart ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Zwygart senior (1911–1986), Schweizer Politiker (EVP)
 Otto Zwygart junior (* 1940), Schweizer Politiker (EVP)
 Ulrich F. Zwygart (* 1953), Schweizer Offizier und Hochschullehrer